

Álbuns
Live (álbum de Alice in Chains)
Live (álbum de Erykah Badu)
Live (álbum de Face to Face)
Live (álbum de Fleetwood Mac)
Live (álbum de Gipsy Kings)
Live (álbum de Our Lady Peace)
Live (álbum de They Might Be Giants)
Live (álbum de UB40)
Live (álbum de Usher)
Live (EP)
Ou ainda:
 Live! (álbum de Bob Marley & The Wailers)
 Live! (álbum de The Police)
 Live! (álbum de Vinnie Moore)

Cinema 
 Live! (2007), filme americano de 2007 originalmente intitulado Live

Tipos de mídia 
 Live streaming ou simplesmente live, transmissão contínua, em tempo real, e gravada simultaneamente

Outros
Live - banda americana de rock alternativo
Live